Pershing peut faire référence à :
 John Pershing (1860-1948), général américain ;
 MGM-31 Pershing, missile balistique américain ;
 Char M26 Pershing, char d'assaut américain ;
 Stade Pershing, enceinte sportive parisienne du bois de Vincennes ;
 Boulevard Pershing, voie publique parisienne ;
 Pershing Hall, hôtel de luxe parisien.
 Pershing Square Capital, fonds d'investissement spéculatif fondé par Bill Ackman en 2004. Son siège social se situe à New York, dans l'État de New York.
 Pershing, fabricant des yachts de luxe, filiale du groupe italien Ferretti.

Toponyme 
 Pershing, census-designated place américaine située en Oklahoma.